Барабинский сельсовет

Курганская область 

 Барабинский сельсовет Кетовского района (упразднён в 2022 году)

Свердловская область 

 Барабинский сельсовет Артинского района (упразднён в 2017 году)
 Барабинский сельсовет Богдановичского района